Гулянська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Гулянська сільська рада — Житомирська область, Коростенський район
 Гулянська сільська рада — Одеська область, Окнянський район